Costruzioni metalliche – tipo di opere edili con struttura in metallo
 Costruzioni Metalliche Finsider – società italiana di edilizia
 Costruzioni Metalliche – rivista italiana